Alessio Barbagli (1969) – ex ciclista su strada italiano
 Giovanni Barbagli (1931-2006) – politico italiano
 Marzio Barbagli (1938) – sociologo e accademico italiano
 Mirko Barbagli (1982) – calciatore italiano